Cheirel est un patronyme porté notamment par :

 Jeanne Cheirel (1868-1934), actrice française ;
 Micheline Cheirel (1917-2002), actrice française.

Homonymie de patronyme